Dario Baldan Bembo, (geb. 1948) Italiaans componist en zanger
Giovanni Bembo, (1543-1618) doge van Venetië
Pietro Bembo, (1470-1547) Italiaans kardinaal en schrijver
Bembo (lettertype), lettertype genoemd naar Pietro Bembo